Объект 19 — советская опытная колёсно-гусеничная боевая машина пехоты. 

Боевая машина «Объект 19» разработана в городе Рубцовск, в конструкторском бюро Алтайского тракторного завода (АТЗ), совместно с Военной академией бронетанковых войск (ВА БТВ). Серийно не производилась.

История создания 

В начале 1960-х годов по заданию Министерства Обороны СССР на ряде оборонных предприятий СССР были начаты разработки нового типа бронированных транспортных средств для мотострелковых подразделений. В числе основных предъявляемых требований были:
 Защита от средств массового поражения;
 Значительная огневая мощь;
 Преодоление водных преград;
 Возможность самостоятельной борьбы с танками противника.

Одной из таких разработок являлся «Объект 19». Разработка велась в конструкторском бюро АТЗ совместно с ВА БТВ. В 1965 году был создан макетный образец. После конкурсных сравнительных испытаний предпочтение было отдано «Объекту 765», позже ставшей БМП-1, поэтому боевая машина на вооружение принята не была.

В настоящее время «Объект 19» находится в Бронетанковом музее в Кубинке. 

https://yuripasholok.livejournal.com/9437791.html.

Описание конструкции 

Согласно компоновочной схеме место механика-водителя находилось спереди слева, справа от механика-водителя находилось место командира. У каждого членов экипажа был отдельный люк для выхода из машины.

Броневой корпус и башня 

Корпус «Объекта 19» представлял сварную конструкцию из стальных катаных листов внешне напоминавшую конструкцию БРДМ-2. В середине располагалось боевое отделение с башней кругового вращения. Места десанта находились вокруг боевого отделения.

Выход десанта осуществлялся через задние люки на крыше корпуса.

Вооружение 

Основным вооружением являлся гладкоствольный 73-мм гранатомёт 2А28 или «Гром». Боекомплект составлял 40 выстрелов.

С основным орудием был спарен танковый вариант 7,62-мм пулемёта Калашникова (ПКТ). Возимый боекомплект составлял 2 000 патронов.

Для борьбы с танками на машине была установлена пусковая установка противотанковой управляемой ракеты 9М14М или «Малютка». Возимый боекомплект составлял 4 ракеты.

Ходовая часть 

В качестве ходовой части использовалось колёсное шасси с колёсной формулой 4х4. Для движения по труднопроходимой местности использовался дополнительный гусеничный движитель, располагавшийся между осями колёс с обеих бортов машины. В качестве опорных катков использовались пустотелые катки плавающего танка ПТ-76. Время перехода с колёсного хода на гусеничный и наоборот составляло около 15~20 секунд.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Военный паритет: ТАНКОВЫЕ ПУШКИ 

БМП по алфавиту
Колёсно-гусеничные БМП
Полугусеничные БМП
Плавающие БМП
БМП СССР